Arnica steht für:

 eine Pflanzenart (Arnica montana) der Familie der Korbblütengewächse, siehe Arnika
 eine Pflanzengattung der Familie der Korbblütengewächse, siehe Arnika (Gattung)
 einen Asteroiden, siehe (1100) Arnica
 Arnica (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten